Cidade Indiustrial 1 é um bairro localizado na zona norte de Londrina . Como diz o próprio nome, é um bairro expressivamente industrial, com poucas residências. Está situada na região industrial de Londrina, entre as zonas norte e leste.

Principais Vias

 R. Angelina Ricci Vezozzo

Bairros de Londrina